Czepel – wyspa rzeczna na Dunaju 
 Csepel (dzielnica) – XXI dzielnica Budapesztu na tejże wyspie 
 Csepel (motocykl) – typ motocykla produkowanego tamże
 Csepel (motoryzacja) – producent autobusów, samochodów ciężarowych i podwozi na wyspie Csepel w Budapeszcie
 SMS Csepel – austro-węgierski niszczyciel
 grupa Csepel – Jednostka taksonomiczna w archeologii